Flaumont-Waudrechies és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 494 habitants. Limita al nord amb Beugnies, al nord-est amb Felleries, a l'est amb Sémeries al sud amb Avesnelles i al nord-oest amb Bas-Lieu.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord